Bartolini es un apellido de origen italiano; este término puede estar asociado o hacer referencia e los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Andrea Bartolini (1968-), piloto de motocross italiano.
 Corrado Bartolini, astrofísico italiano.
 Domenico Bartolini (1813-1887), cardenal italiano.
 Elio Bartolini (1922-2006), novelista y guionista italiano.
 Enzo Bartolini (1914-1988), remero italiano.
 Gioseffo Maria Bartolini (1657-1725), pintor italiano.
 José María Arce Bartolini (1894-1977), escritor y educador costarricense.
 Lando Bartolini (1937-), cantante italiano (tenor).
 Lorenzo Bartolini (1777-1850), escultor italiano.
 Luigi Bartolini (1892-1963), pintor italiano, y también escritor y poeta.
 Massimo Bartolini (1962-), artista conceptual italiano. 
 Paolo Bartolini (1859-1930), escultor italiano.
 Simone Bartolini, soprano italiana.
 Stefano Bartolini (1952-), politólogo italiano.

Astronomía 
 (12399) Bartolini, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto por Luciano Tesi y Andrea Boattini.

Miscelánea 
 Bartolini, marca de electrodomésticos.
 Bartolini Salimbeni Chapel, capilla de la basílica 'Santa Trinita', en Florencia, Italia.
 Conducto sublingual de Bartolini, conducto principal de la más pequeña de las glándulas salivales, la que se haya envuelta por tejido conjuntivo.
 Glándulas de Bartolini, dos glándulas secretoras diminutas situadas a cada lado de la apertura de la vagina.
 Palazzo Bartolini Salimbeni, palacio del renacimieto tardío, en el centro histórico de Florencia, Italia.